Batu Layang (Kerkap), een plaats in Indonesië
Batu Layang (Sibolangit), een plaats in Indonesië
Batu Layang (Cisarua), een plaats in Indonesië